Туй (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия.

Муниципалитет находится в составе района Бахо-Миньо, который является элитным местом Галисии из-за своего географического положения и экологического состояния, известной туристической зоной. Также Туй является культурным центром всего муниципалитета и играет важную роль в социальных мероприятиях Галисии. Занимает площадь 535,5 км². Население — 17262 человека (на 2008 год).

Покровителем города считается .

Население

Примечания

Ссылки 
 Tuy, Turismo Rias Baixas , .

Муниципалитеты Понтеведры